Unter Pasticcio versteht man:

eine italienische Bezeichnung für Pastete
ein klassisches Pastagericht, das seine Wurzeln in Italien hat, siehe Lasagne#Pasticcio
ein längeres Musikstück oder eine Oper, zusammengesetzt aus Werken verschiedener Herkunft, siehe Pasticcio (Musik)
eine Hörfunksendung auf Ö1, siehe Pasticcio (Hörfunksendung)
ein Gemälde oder anderes Werk der Bildenden Kunst, das den Stil eines bekannten Meisters nachahmt, siehe Pastiche